Мопс:

 Мопс — порода собак.
 Мопс — лапиф, участник похода аргонавтов.
 Мопс — прорицатель из Колофона, сын Манто.
 Международная организация потребительских союзов.